Puchar Afryki 2006 – siódma edycja Pucharu Afryki, oficjalnych międzynarodowych zawodów rugby union o randze mistrzostw kontynentu organizowanych przez CAR mających na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce. W walce o tytuł mistrzowski brało udział dwanaście zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały zaś w niższych dywizjach. Mecze zostały rozegrane w okresie od 24 marca do 17 grudnia 2006 roku. Zawody stanowiły część kwalifikacji do Pucharu Świata w Rugby 2007.

Informacje ogólne 
Główne zawody zostały rozegrane w formie czterech trzyzespołowych grup rozgrywających spotkania systemem kołowym. Zwycięzcy grup uzyskali awans do turnieju finałowego, którego triumfator został mistrzem Afryki. Rozgrywki grup A i B stanowiły jednocześnie część kwalifikacji do Pucharu Świata. Pozostałych szesnaście drużyn rywalizowało natomiast w Development Trophy, podzielone geograficznie na dwie strefy, a w nich na dwie czterozespołowe grupy, których zwycięzcy spotykali się w turnieju finałowym.

Africa Cup 
W półfinałowym dwumeczu lepsi od Marokańczyków okazali się Namibijczycy awansując tym samym do turnieju finałowego Pucharu Świata w Rugby 2007, w finałowym pojedynku rozegranym w Namibii ulegli zaś drużynie amatorów z RPA.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Turniej finałowy

CAR Development Trophy 
W rozgrywkach grupowych, uzyskując awans do turnieju finałowego, zwyciężyły Niger, Nigeria, Tanzania i Reunion, zaś jedynym zespołem, który wycofał się z rozgrywek, była reprezentacja Suazi.

Nigeria nie stawiła się na zaplanowany w Niamey mecz półfinałowy, toteż do finału awansował Niger. Jego przeciwnikiem została Tanzania, która w swoim półfinale okazała się lepsza od Reunionu. W rozegranym w Aruszy finałowym pojedynku gospodarze łatwo pokonali zmęczonych podróżą gości.

Północ

Grupa A

Grupa B

Południe

Grupa A

Grupa B

Turniej finałowy

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Puchar Afryki
2006 w rugby union
2006 w Afryce